Osoby o tym nazwisku:
 Izaak Kramsztyk (1814-1889) – rabin postępowy, kaznodzieja
 Stanisław Kramsztyk (1841-1906) – fizyk, syn Izaaka
 Feliks Kramsztyk (1853-1918) – adwokat, syn Izaaka
 Zygmunt Kramsztyk (1848-1920) – lekarz okulista, syn Izaaka
 Julian Kramsztyk (1851-1925) – lekarz pediatra, syn Izaaka 
 Feliks Kramsztyk (1853-1925) – adwokat, syn Izaaka
 Roman Kramsztyk (1885-1942) – malarz, syn Juliana
 Jerzy Kramsztyk (1888-1942/3) – ekonomista, menedżer, w czasie II wojny światowej w wydziale opałowym Judenratu w getcie warszawskim, syn Juliana
 Józef Kramsztyk (1890-1932) – fizyk, literat, tłumacz, syn adwokata Feliksa, wnuk Izaaka